Драхенфельс ():
 Драхенфельс — гора на правом берегу Рейна, на территории Германии, в горном районе Зибенгебирге, между городами Кёнигсвинтер и Бад-Хоннеф.
 Драхенфельс — баронский род